65-й чемпионат Греции прошёл в Идра с 21 по 29 апреля 2015 года.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2392).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2015 год в шахматах
Апрель 2015 года
Спорт в Греции в 2015 году